Pałac w Jakubowicach – wybudowany w XVIII w. w Jakubowicach.

Położenie 
Pałac położony jest w osadzie w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Oława.

Historia 
Dwupiętrowy pałac kryty dachem czterospadowym, wybudowany na planie czworokąta. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: park z początku XIX w., zmiany w drugiej połowie XIX w. oraz ruina grobowca rodziny Rosenberg-Lipinsky z początku XIX w.

Przypisy 

Pałace w województwie dolnośląskim
Jakubowice (powiat oławski)